

Rosja 
 Sadowoje – osiedle w gminie Czystyje Prudy
 Sadowoje – osiedle w Kałmucji

de:Sadowoje
ru:Садовое